Pasquin steht für:  
 John Pasquin, US-amerikanischer Fernseh- und Filmregisseur (* 1944)
 Pasquin (Satire), eine dramatische Bühnensatire von Henry Fielding (1736)